Das Auckland Darts Masters war ein Turnier im Dartsport und wurde vom 17. bis zum 19. Juni 2016 zum zweiten Mal von der Professional Darts Corporation (PDC) in der Trusts Arena in Auckland veranstaltet. Es war das zweite Event der World Series of Darts 2016.

Titelverteidiger Adrian Lewis, der im Vorjahr Raymond van Barneveld mit 11:10 legs im Finale besiegen konnte, erreichte das Finale erneut, musste sich dort allerdings Gary Anderson mit 7:11 legs geschlagen geben, der somit seinen zweiten Titel bei einem World Series Event gewinnen konnte.

Format 
An dem Turnier nahmen insgesamt 16 Spieler teil. Das Teilnehmerfeld setzte sich aus den 6 bestplatzierten Spielern der PDC Order of Merit, 2 Wildcard-Spielern und 8 zusätzlichen lokalen Qualifikanten zusammen. Die momentane Position in der World Series Rangliste war Grundlage für die Setzliste der Spieler.

Das Turnier wurde im K.-o.-System gespielt. Die 1. Runde fand am 17. Juni statt. Spielmodus war ein best of 11 legs. Im Viertelfinale, das am 18. Juni ausgespielt wurde, war der Modus ein best of 19 legs. Die Halbfinals und das Finale, die alle am 19. Juni ausgetragen wurden, wurden im best of 21 legs-Modus gespielt.

Preisgeld 
Das Preisgeld für das Auckland Darts Masters wurde nicht offiziell bekannt gegeben.

Da es sich um ein Einladungsturnier handelt, wurden die erspielten Preisgelder bei der Berechnung der PDC Order of Merit nicht berücksichtigt.

Teilnehmer 
Für das Auckland Darts Masters 2016 waren folgende 16 Spieler qualifiziert:
 Die 6 erstplatzierten Spieler der PDC Order of Merit – Stand 3. Januar 2016; nach der PDC World Darts Championship 2016 –, von denen alle gesetzt waren
 Die 2 Wildcard-Teilnehmer
 zusätzlich 8 weitere lokale Qualifikanten

PDC Order of Merit
  Michael van Gerwen
  Gary Anderson
  Adrian Lewis
  Phil Taylor
  Peter Wright
  James Wade

Wildcard Teilnehmer
  Raymond van Barneveld
  Dave Chisnall

Lokale Qualifikanten
  Warren Parry (Einladung)
  Cody Harris (Einladung)
  Damon Heta (DPA Australian Sieger)
  Rob Szabo (DPNZ Spitzenreiter)
  Ken Moir (Qualifikant)
  Clinton Bridge (Qualifikant)
  Bernie Smith (Qualifikant)
  Stuart Leach (Qualifikant)

Ergebnisse

Übertragung 
Im deutschsprachigen Raum wurde die Veranstaltung nicht im TV ausgestrahlt.

International wurden alle Spiele durch die PDC auf livepdc.tv übertragen.

Weblinks 
 Bericht auf darts1.de
 

Auckland Darts Masters
World Series of Darts 2016